Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных пар 2021 () проводился со 2 по 4 апреля 2021 года в городе Пинероло.

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Победителями чемпионата стала команда Roberta Tosel / Fabrizio Gallo, победившая в финале команду Lucrezia Grande / Andrea Gilli. Бронзовые медали завоевала команда Giorgia Maurino / Francesco Vigliani.

Формат соревнований 
Сначала в предварительном этапе определялись четыре лучшие команды: в «стадии А» команды, разбитые на две группы (A — 4 команды, B — 3 команды), в розыгрыше по олимпийской системе определяли двух победителей, которые проходили напрямую в третий этап — плей-офф; затем в «стадии B» оставшиеся 5 команд, разбитые на группы уже из 3 и 2 команд, по «неполной» (без одного полуфиналиста) олимпийской системе определяли еще двух выходящих в плей-офф. В плей-офф четыре команды по «системе Пейджа» играли в двух четвертьфиналах (первый между двумя победителями стадии A, второй между двумя победителями стадии B), полуфинале (между проигравшим в первом четвертьфинал и выигравшем во втором), финале и матче за 3-е место.

В окончательной классификации не вышедшие в плей-офф команды при равенстве количества побед ранжируются между собой по результату личной встречи, а если такого матча не было или при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам среднего значения результатов тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды).

Время начала матчей указано местное (UTC+1:00).

Составы команд

Предварительный этап

Стадия A

Стадия B

Плей-офф 

Четвертьфиналы.

3 апреля, 20:15

4 апреля, 9:00

Полуфинал. 4 апреля, 12:00

Матч за 3-е место. 4 апреля, 17:45

Финал. 4 апреля, 15:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных команд 2021

Спорт в Италии в 2021 году
Чемпионаты Италии по кёрлингу среди смешанных пар
Апрель 2021 года
Спортивные соревнования в Пинероло